Рёмер — многозначное слово.
 Рёмер (дворянский род)

Известные носители фамилии 
 Рёмер, Андре (род. 1993) — датский футболист, полузащитник.
 Рёмер, Бадди (1943—2021) — американский политик, 52-й губернатор Луизианы.
  (род. 1945) — американский экономист и философ.
 Рёмер, Иоганн Якоб (1763—1819) — швейцарский биолог, ботаник и врач.
 Рёмер, Карл Фердинанд (1818—1891) — немецкий геолог.
 Рёмер, Макс Йозеф (1791—1849) — немецкий ботаник.
 Рёмер, Михал (1778—1853) — польский и российский политический деятель, масон.
 Рёмер, Михал Пиус (1880—1945) — российский, польский и литовский юрист, журналист, общественно-политический деятель.
 Рёмер, Николай Фёдорович (1806—1889) — действительный тайный советник, сенатор.
 Рёмер, Оле (1644—1710) — датский астроном.
 Рёмер, Элизабет (1929—2016) — американский астроном, исследователь комет и астероидов.

Другое 
 Рёмер — ратуша во Франкфурте-на-Майне.
 Рёмер — бокал для белого вина, распространённый в Северной Европе начиная с XVI века.
 Рёмер — крупный древний ударный кратер в юго-западной части Таврских гор на видимой стороне Луны.

См. также 
 Ремер